Чемпионат Франции по футболу 1960/1961 — 23-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Монако» стал чемпионом Франции в 1-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1196 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов 
 «Труа» — «Седан» — 3:7
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов 
 «Труа» — «Ницца» — 0:5
 Самая крупная победа дома: 7 голов 
 «Руан» — «Тулуза (1937)» — 7:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1960/1961
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1960 году
Спорт во Франции в 1961 году